Błażowa (plaats), plaats in Polen
 Błażowa (gemeente), gemeente in Polen